Favini è un cognome che può riferirsi a:
Fermo Favini calciatore e allenatore
Favini SpA cartiera fondata dall'omonima famiglia